L'édition masculine 2014 du tournoi de tennis du Canada se déroule du 4 au  à Toronto sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Le tournoi fait partie de l'US Open Series. Jo-Wilfried Tsonga remporte l'épreuve en simple, Alexander Peya et Bruno Soares celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
Parmi les membres du top 20 mondial, quatre joueurs sont absents : Rafael Nadal (2) et Juan Martín del Potro (10) sont tous deux blessés au poignet, tandis qu'Alexandr Dolgopolov (17) est blessé au genou. Le Japonais Kei Nishikori déclare quant à lui forfait la veille du tournoi en raison d'une blessure au pied droit. Cela permet à Tommy Robredo de devenir tête de série 17.

Également, l'Allemand Tommy Haas est blessé à l'épaule depuis Roland-Garros et l'Espagnol Nicolás Almagro est blessé au pied.

Pendant le tournoi 
Jo-Wilfried Tsonga bat trois membres du Big Four : Novak Djokovic en huitième de finale, Andy Murray en quart de finale et Roger Federer en finale. Cette performance dans un même tournoi n'avait été réalisée qu'une seule fois, par David Nalbandian au Masters de Madrid 2007. Il défait aussi un  du top 10 mondial, Grigor Dimitrov (8) en demi-finale.

Roger Federer enregistre sa  en finale de l'année pour sept finales disputées.

Lauréats 
Jo-Wilfried Tsonga remporte son  en simple en battant en finale Roger Federer. Il s'agit du  et  sur dur en carrière du Manceau. Il soulève ainsi son seul trophée de la saison, et devient le premier Français de l'histoire à remporter le tournoi canadien. Après Guy Forget, vainqueur à Cincinnati en 1991, Tsonga est seulement le deuxième tricolore à s'imposer dans un Masters 1000 hors du territoire français.

En double, les tenants du titre Alexander Peya et Bruno Soares remportent leur  ensemble en battant en finale Ivan Dodig et Marcelo Melo. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Canada
 Saison 2014 de l'ATP
 Tournoi de tennis du Canada (WTA 2014) (tournoi féminin à Montréal)
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2014
Tennis masculin en 2014
Sport au Canada en 2014
Tennis en août 2014